Генчев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Генчев, Анатолий Александрович (род. 1939) — Народный депутат СССР (1989—1991).
 Генчев, Бончо (род. 1964) — болгарский футболист.
 Генчев, Валентин (род. 2000) — болгарский спортсмен, тяжёлоатлет. 
  (род. 1975) — болгарский футболист.
 Генчев, Станислав (род. 1981) — болгарский футболист.
 Генчев, Христо Велков (1897—1943) — болгарский разведчик.
 Генчева, Галина (более известна как Галена, род. 1985) — болгарская певица в стиле поп-фолк.